Giorgio De Togni – pallavolista italiano
 Rino De Togni – calciatore italiano

Pagine correlate
Togni